Datenkapselung bezeichnet:
* Datenkapselung (Programmierung), das Verbergen von Daten oder Informationen vor dem Zugriff von außen
 Datenkapselung (Netzwerktechnik), im OSI-Modell und im TCP/IP-Referenzmodell die Ergänzung um Header und Trailer der jeweiligen Schichten 
 IP-to-IP-Kapselung, IP in IP encapsulation, Tunneling, das Weiterleitungsverfahren für Mobile-IP Anwendungen